Vallone ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Vallone (1916–2002), italienischer Romanist, Italianist und Danteforscher
 John Vallone (1953–2004), US-amerikanischer Szenenbildner und Artdirector
 Raf Vallone (1916–2002), italienischer Schauspieler
 Saverio Vallone (* 1956), italienischer Schauspieler